Parábola puede referirse a:

 la figura geométrica parábola;
 la figura literaria parábola;
 las parábolas de Jesús contadas en los Evangelios;
 la distribución Parabola GNU/Linux, 100% software libre, basada en Arch Linux;
 Parabola, una canción del grupo estadounidense de metal progresivo Tool.

Véase también 
 Parabólico

Enlaces externos